Таманское () — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Тамановского сельского округа. Код КАТО — 593675100.

География 
Расположено около озера Узынколь.

Население 
В 1999 году население села составляло 727 человек (364 мужчины и 363 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 592 человека (292 мужчины и 300 женщин).

Примечания 

Населённые пункты района Магжана Жумабаева